Жак Фонтани́й (, род. 1948) — французский семиотик, один из ведущих представителей Парижской школы семиотики. Является автором и соавтором более десяти книг и множества статей, посвященных проблемам теоретической семиотики, литературной семиотики и семиотики визуальности.

Начало научной деятельности 
Жак Фонтаний — ученик и последователь основателя Парижской школы семиотики Альгирдаса Жюльена Греймаса. В соавторстве ими написано несколько книг, включая «Семиотика страстей. От состояния вещей к состоянию души» и «Семиотика видимого о световых мирах». Они совместно руководили семиотическим семинаром в Высшей школе социальных наук (EHESS) в Париже. После смерти А. Ж. Греймаса семинар продолжался под руководством Жака Фонтания, позднее он был преобразован в семиотический семинар в Institut Universitaire de France.

Современный этап работы 
С 2005 по 2019 гг Жак Фонтаний занимал пост президента Лиможского университета (Франция). В этом университете он вёл курсы лингвистики, семиотики, стилистики и риторики. Он также является старшим членом Institut Universitaire de France. Вместе с Греймасом Фонтаний разработал семиотику страстей. Вместе с Клодом Зильбербергом он развил так называемую sémiotique tensive. Среди его последних книг —  «Семиотика дискурса» (2003 г.) и « Soma et séma» (2004 г.).

Примечания

Ссылки 
 Биография и библиография Жака Фонтания — Signo (на английском и французском языках)

Родившиеся в 1948 году
Википедия:Биографии современников
Семиотики Франции
Парижская семиотическая школа